Трефи́лова — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Трефилова, Вера Александровна (1875—1943) — артистка балета и педагог, солистка Мариинского театра и Русского балета Дягилева.
 Трефилова, Светлана Рудольфовна (род. 1973) — российская хоккеистка.
 Трефилова, Татьяна Ивановна (род. 1957) — российский государственный деятель. См. также